Roquelaure kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Roquelaure, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Roquelaure-Saint-Aubin, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Pouy-Roquelaure, departementet Gers i regionen Occitanien,